TST steht für:

 TST (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Telefonstecker der Telekom Austria, siehe Telefonsteckdose (Österreich)
 The Satanic Temple, eine satanistische Organisation
 Flughafen Trang (IATA-Code) in Thailand
 Trans Service Team, deutsches Logistikunternehmen
 Transition state theory, siehe Theorie des Übergangszustandes
 Transportes Sul do Tejo, portugiesisches Verkehrsunternehmen 
 Transsonischer Tragflügel, siehe TST Experimentalflugzeug
 Tsim Sha Tsui, Stadtviertel in Hong Kong
 Powiat Starachowicki in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen (Kfz-Kennzeichen)

TS T steht für:
 Stuttgart Hauptbahnhof (tief) (DS100-Code)

tst steht für:
 Tondi Songway Kiini (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Songhai-Sprachen im Gebiet um den Niger, Afrika

Abkürzung